DDR-Fußball-Oberliga 1986/1987 var Östtysklands högstadivision i fotboll för herrar den säsongen, bestod av 14 lag, och vanns av Berliner FC Dynamo.

Sluttabell

Källor

RSSSF, hämtdatum, 3 maj 2012

Fotbollssäsongen 1986/1987
1986/1987
1986 i Östtyskland
1987 i Östtyskland